Цыра:
 Цыра (станция) — железнодорожная станция в Молдавии
 Цыра — село в Флорештском районе Молдавии

См. также 
 Оля Тира — сценический псевдоним Ольги Цыра.